Molėtai (gemeente), een gemeente in Litouwen
 Molėtai (stad), de hoofdplaats van deze gemeente